Zadni Staw Polski – w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
 Zadni Staw Gąsienicowy – w Dolinie Gąsienicowej
 Zadni Staw Raczkowy – w Dolinie Raczkowej
 Zadni Staw Rohacki – w Dolinie Rohackiej
 Zadni Staw Spiski – w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich